

Personnalités désignées par ce nom 
 Abbad Ier, juge (qadi) de Séville, le premier roi maure occupant la taïfa de Séville (Espagne), chef de la dynastie des Abbadides
 Abbad II, compagnon du prophète de l'islam Mahomet

Patronyme 

 Íñigo Abbad y Lasierra, moine espagnol ;
 Al Mutamid ibn Abbad, dernier émir abbadide à régner à Séville ;
 Al-Sahib Ibn Abbad, vizir, mécène et homme de lettres bouyide.